FIN steht für:
 das Kfz-Nationalitätszeichen für Finnland (seit 1993), zuvor hieß es SF (Suomi-Finland)
 das ISO 3166 und olympische Länderkürzel für Finnland
 die europäisch genormte Fahrzeug-Identifizierungsnummer
 ein Signal im Transmission Control Protocol, das für den Verbindungsabbau zuständig ist, siehe Transmission Control Protocol#Verbindungsabbau
 Finnair, Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Augenheilkunde: Fundus Imaging Network
 den italienischen Schwimmverband Federazione Italiana Nuoto
 das norwegische Finanzministerium Finansdepartementet
 Finnische Sprache, historischer Ethnologue-Code

Fin steht für:
 Fin, Originaltitel des spanischen Spielfilms Ende (Film) von Jorge Torregrossa
 Fin-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika

Fin ist der Familienname folgender Personen:
 Henri-Paul Fin (* 1950), französischer Radrennfahrer
 Jorge Fin (* 1963), spanischer Maler und Bildhauer

fin steht für:
 Finnische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Finn
 Fiehn

FIN